El término Dandelin puede referirse a:

Esferas de Dandelin, es un teorema matemático sobre los focos de las secciones cónicas.
Germinal Pierre Dandelin, matemático Belga creador del teorema de Dandelin.